Västra Hultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Hultasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (8,44 ha)
Västra Hultasjön, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (88,7 ha)

Se även
Hultasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn